Pétronille est un nom propre utilisé comme prénom ou toponyme.

Prénom 
Pétronille est un prénom féminin, dérivé du nom de femme latin Petronilla, lui-même féminin du nom de famille Petronius, très certainement dérivé du prénom Pierre, Petrus en latin.

Il a pour variantes Pernelle, Péronnelle et Peronnelle.

Personnes portant ce prénom 
 Sainte Pétronille, vierge et martyre du , fêtée le 31 mai
 Pétronille d'Aragon
 Pétronille d’Aquitaine
 Pétronille de Bigorre
Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Pétronille.

Littérature 
 Pétronille, vingt-troisième roman d'Amélie Nothomb, publié en 2014 aux éditions Albin Michel.
 Pétronille et ses 120 petits, littérature enfantine, livre de Claude Ponti, publié en 1990 aux éditions l'École des loisirs.
 Pétronille Dufour, dans la nouvelle « Une partie de campagne », de Guy de Maupassant.

Toponymie 
 Sainte-Pétronille, municipalité du Québec (Canada).

Églises 
 L'église Sainte-Pétronille est une église catholique romaine située dans la commune de Pregny-Chambésy, dans le Canton de Genève, en Suisse.
 L'église Sainte-Pétronille est une église catholique romaine située dans la commune de La Roque-en-Provence, dans les Alpes-Maritimes, en France.
 L'église Sainte-Pétronille est une église catholique romaine située dans la commune de La Pernelle, dans la Manche, en France.
L'église Sainte-Pétronille est une église catholique romaine située dans le village de Sainte-Pétronille, au Quebec, au Canada.

Notes et références 

Homonymie
Prénom féminin
Prénom français